Antonio de Guzmán – diplomatico spagnolo
 Antonio Guzmán – ex calciatore spagnolo
 Antonio Guzmán Blanco – politico venezuelano
 Antonio Guzmán Fernández – politico dominicano
 Antonio Jose Guzman – artista panamense
 Antonio Leocadio Guzmán – politico, giornalista e militare venezuelano